Suharu se poate referi la:
Suharu, Dolj
Suharu, Mehedinți